Desa Tembokrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tembokrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 112,90), Jawa Timur, 
 Desa Tembokrejo (administrativ by i Indonesien, lat -8,42, long 114,33), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar